Rupp, ursprünglich eine Variante oder Kurzform des Vornamens Rupert, steht für:
 Rupp (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rupp AG, österreichisches Lebensmittelunternehmen
 Rupp-Bräu, niedersächsische Brauerei
 Rupp Arena, Multifunktionsarena in Kentucky
 Rupp, Schweizer Volumenmaß, siehe Bener

Siehe auch:
 Ruepp
 Rup
 Ruppius